Джемал Ноевич Херхадзе (2 февраля 1945, Кутаиси — 11 марта 2019, там же) — советский футболист, нападающий. После окончания игровой карьеры работал тренером. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер Грузинской ССР.

Биография 
Воспитанник футбольной школы «Торпедо» (Кутаиси) (1958—1960) и клубной команды «Имерети» (Кутаиси) (1960—1961).

Все 15 сезонов своей карьеры, начиная с 1962 года, провёл в кутаисском «Торпедо» в высшей (первой) группе «А» (169 матчей, 32 гола) и первой лиге (168 матчей, 50 мячей).

В 1969 году стал наряду с Владимиром Проскуриным и Николаем Осяниным лучшим бомбардиром чемпионата, забив 16 мячей. Однако из-за того, что по мнению журналиста газеты «Футбол — Хоккей» Геннадия Радчука Херхадзе и Проскурин забили по три гола в последнем матче в результате сговора, приз газеты «Труд» лучшему бомбардиру достался Осянину с формулировкой «Решение мотивировано тем, что Н. Осянин — игрок команды, ставшей чемпионом страны; забитые им голы в решающих матчах с командами „Динамо“ (Киев), ЦСКА, „Динамо“ (Москва) практически определили победу „Спартака“. Учитывается также то, что Н. Осянин выступал в составе сборной СССР и в чемпионатах страны провёл около 250 матчей».

По игровой манере выделялся техникой, умением хорошо открываться для получения мяча, игрой головой.

Тренер «Торпедо» (Кутаиси) (1977—1984, 1987—1996, по март; 1997—1998, 1999—2000), главный тренер команды (1996, апрель-июнь; 01.09.1998 — июнь 1999).

Главный тренер «Мешахте» (Ткибули) — 1985—1986.

Скончался 11 марта 2019 года.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Мешахте»
Тренеры ФК «Торпедо» Кутаиси
Мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры Грузинской ССР